Aymon steht für:

 Aymon II. (Bourbon) († um 1120), Herr von Bourbon
 Aymon (Savoyen) (genannt „der Friedliche“; 1273–1343), Graf von Savoyen 
 Aymon de Cruseilles († 1275), Bischof von Genf
 Aymon de Quart († 1311), Bischof von Genf
 Aymon de Châtillon († 1323), Bischof von Sitten
 Aymon de Cossonay (vor 1317–1375), Bischof von Lausanne
 Aymon de Montfalcon († 1517), Bischof von Lausanne

Aymon ist der Familienname folgender Personen:
 Benoît Aymon (* 1954), Schweizer Journalist
 Charles-Antoine de la Roche-Aymon (1697–1777), französischer Geistlicher, Kardinal der römisch-katholischen Kirche
 Karl Anton Stephan Paul von La Roche-Aymon (1772–1849), preußisch-französischer General

Siehe auch:
 Aimon
 Aymo
 Aymond